Manes peut faire référence à : 

 Fritz Manes (1932-2011), producteur américain.
 Josef Mánes (1820-1871), peintre tchèque.
 Michelle Manes, mathématicienne américaine.
 Manès ou Mani, théologien fondateur de la religion antique du manichéisme.

 Mânes, des divinités chtoniennes dans la religion romaine
 Cercle artistique Mánes, cercle artistique tchèque.
 La Forêt des Mânes, roman de Jean-Christophe Grangé paru en 2009.

  (né en 1969), neuroscientifique et médecin argentin.
 Quido Mánes (1828–1880), peintre tchèque.

Homonymie de patronyme